Ustad steht für:

 Ustād (Ustādh), orientalischer Ehrentitel
 Ustad, Spiegelung Karl Mays und allegorische Figur in dessen Roman Im Reiche des silbernen Löwen, siehe Im Reiche des silbernen Löwen IV
 Ustad-Film, Dr. Droop & Co., eine Filmproduktionsfirma für Karl-May-Filme, siehe Marie Luise Droop
 Ustad-Verlag, ein Imprint des Karl-May-Verlags, siehe Welt der Abenteuer